puede referirse a:

Distrito de Inukami, localizado en la prefectura de Shiga.
Inukami!, una serie de novelas ligeras creada por Mamizu Arisawa adaptadas al manga y al anime.
Inugami, criatura mitológica japonesa.
Inugami, serie de manga creada por Masaya Hokazono.